Julia hace referencia a varios artículos:

Nombre 
 Julia (nombre), nombre propio.

Personas

Antigua Roma 
 Julia (esposa de Mario), tía paterna de Julio César que estuvo casada con Cayo Mario.
 Julia (hija de César Estrabón), hija de César Estrabón y esposa de Sulpicio Rufo.
 Julia (hija de Druso), hija de Druso y Claudia Livila.
 Julia (hija de Julio César), hija de Julio César que estuvo casada con Pompeyo.
 Julia (madre de Marco Antonio), madre de Marco Antonio.
 Julia Augusta, nombre de Livia Drusila tras su adopción testamentaria por su esposo Augusto.
 Julia Domna, segunda esposa del emperador Septimio Severo.
 Julia Drusila, hermana de Calígula.
 Julia Drusila (hija de Calígula), hija de Calígula y Milonia.
 Julia Flavia, hija del emperador Tito y de su primera esposa Arrecina Tértula
 Julia la Mayor, hija del emperador Augusto.
 Julia la Mayor (hermana de Julio César), estuvo casada con Lucio Pinario y Quinto Pedio.
 Julia la Menor, hija de Agripa y Julia la Mayor.
 Julia la Menor (hermana de Julio César), hermana de Julio César; estuvo casada con Marco Acio Balbo.
 Julia Livila, hija de Germánico y Agripina la Mayor.
 Julia Mamea, madre del emperador Alejandro Severo.
 Julia Mesa, hermana de Julia Domna y abuela de Heliogábalo y Alejandro Severo.
 Julia Soemias, madre del emperador Heliogábalo.

Santas y beatas 
 Santa Julia Billiart.— Santa de Namur (Bélgica).
 Santa Julia de Mérida.— Santa de Mérida (España).
 Santa Julia de Córcega.— Santa de Córcega (Francia).
 Beata Julia de la Rena.— Beata de Certaldo (Italia).
 Beata Julia Rodzinska.— Beata de Stutthof (Polonia).
 Beata Julia Salzano.— Beata de Casoria (Italia).

Cine y televisión 
 Julia (película de 1977), dirigida por Fred Zinnemann;
 Julia (película de 2008), dirigida por Érick Zonca;
 Julia (serie de televisión), de la NBC (1968-1971);
 Julia (telenovela), telenovela venezolana (1983-1984).

Historieta 
 Julia - Las aventuras de una criminóloga (1998-actualidad), del  guionista de cómic Giancarlo Berardi.

Informática 
 Julia (lenguaje de programación), para cálculos científicos y técnicos.

Literatura
 Júlia (novela) (1983), de la escritora Isabel-Clara Simó.

Música 
 Julia (canción) (1968), de The Beatles.

Zoología 
 Julia (pez), un nombre común del Coris julis.